bł. Teresa Portugalska (1181–1250) – królowa Leónu, benedyktynka
 bł. Teresa od Serca Marii (1740 lub 1742–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Teresa od św. Ignacego (1743–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Teresa Fantou (1747–1794) – francuska szarytka, męczennica
 bł. Teresa Soiron (1748–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Teresa od św. Augustyna (1752–1794) – francuska karmelitanka, męczennica
 bł. Teresa Kwon Cheon-rye (1784–1819) – koreańska męczennica
 bł. Teresa Maria od Krzyża Manetti (1846–1910) – włoska zakonnica, założycielka karmelitanek św. Teresy
 bł. Teresa Manganiello (1849–1876) – włoska zakonnica, założycielka Zgromadzenia Franciszkanek Tercjarek
 bł. Teresa Grillo Michel (1855–1944) – włoska zakonnica, założycielka Małych Sióstr Bożej Opatrzności
 bł. Teresa od Matki Boskiego Pasterza Chambó y Palés (1889–1936) – hiszpańska karmelitanka miłosierdzia, męczennica
 bł. Teresa Prats Martí (1896–1936) – hiszpańska zakonnica, męczennica
 bł. Teresa Demjanovich (1901–1927) – amerykańska elżbietanka
 bł. Teresa od Dzieciątka Jezus i św. Jana od Krzyża (1909–1936) – hiszpańska karmelitanka, męczennica
 bł. Matka Teresa z Kalkuty (1910–1997) – założycielka Misjonarek Miłości
 bł. Teresa Bracco (1924–1944) – włoska męczennica

Zobacz też: Święta Teresa